Вълчо Тодоров Камарашев е български актьор.

Биография 
Роден е на 12 септември 1937 г. в град Видин. Израства в Бургас. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Филип Филипов през 1959 г.

Играе три години в Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас (1959 – 1962), две години в Драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник (1962 – 1964), две години в Драматичен театър „Сава Огнянов“  – Русе (1964 – 1966), следват 20 години (от 1977 г.) в Нов драматичен театър „Сълза и смях“ и 15 години в Театър „Българска армия“. Играе и в спектаклите на Театър 199: „Къща“, „След завоя“, „Porno“, „Последни луни“.

Член е на Съюза на българските филмови дейци от 1979 г.

В над 60-годишната си кариера има повече от 100 роли в театъра и киното. Носител е и на множество отличия, сред които Медал за заслуги към БНА, Орден „Кирил и Методий“ и Награда на САБ за най-добър актьор за 2000 г. за ролята на Жуков в „Руска народна поща“.

Вълчо Камарашев умира на 82 години на 9 април 2020 г. След смъртта си е кремиран.

Роли в театъра 
 „Барабанчица“ – Ставински
 „В полите на Витоша“ – Драгосаноглу
 „Хъшове“ по Иван Вазов – Македонски
 „Стража на Рейн“ от Лилиан Хелман – Молиер
 „Маскарад“ от Михаил Лермонтов – Шприх
 „Три сестри“ от Антон Чехов – Чебутикин
 „Майстори“ от Рачо Стоянов – Живко
 „Конармия“ от Исак Бабел – Витягайченко
 „Врагове“ от Максим Горки – Левшин
 „Старчето и стрелата“ от Никола Русев – Кацул
 „Когато разумът спи“ от Алфонсо Вайехо – Гоя
 „Войцек“ от Георг Бюхнер – Капитана
 „Чудо“ от Иван Радоев – Юсуф
 „Руска народна поща“ от Олег Бугаев – Живко
 „Гълъбът“ от Р. Шопов – Александър
 „Последни луни“ от Фурио Бордон – Бащата.

Роли в телевизионни постановки 
 „Двубой“ от Иван Вазов – Каракалпаков
 „Счупената делва“ от Хайнрих фон Клайст – съдията
 „Чичовци“ от Иван Вазов – поп Ставри
 „Събота, неделя, понеделник“ от Едуардо Де Филипо – Антонио
 „Последни поръчки“ от Джон Пристли – Едуард Стоун.

Телевизионен театър 
 „Крадецът на тролейбуси“ от Георги Данаилов (1990)
 „Шепа скъпоценни камъни“ (1988)
„Призраци“ (Хенрик Ибсен), 2 ч. (1988)
 „Морската болест“ (1987) (Ст. Л. Костов) - г-н Сомов
 „Службогонци“ (1985) (от Иван Вазов, реж. Коста Наумов)
 „Строшената делва“ (Хайнрих фон Клайст) (1984)
 „Наричаха го Бозвели“ (1982) (Олга Кръстева)
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Марминех
 „Соло за биещ часовник“ (1981) (Освалд Захариев) – Абел
 „Прекрасната свинарка“ (1980) (Марти Ларни)
„Болшевики“ (1980) (Михаил Шатров), 2 части
 „Моите непознати“ (Михаил Величков) (1978), 2 части
 „Страстната неделя“ (1978) (от Павел Павлов, реж. Павел Павлов)
 „Нос“ (1975) (Николай Гогол) – приставът
 „Тайната на младостта“ (1972) (Миклош Дярваш)
 „Свети, но не грее“ (1971) (Николай Островски)
 „Разминаване“ (1970) (Камен Калчев)

Хумористични миниатюри
 „Ред“ – портиера на завода

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1984)
 Медал за заслуги към БНА (1974)
 Орден „Кирил и Методий“ (1980)
 Сребърна значка на САБ (1977)
 Награда за второстепенна мъжка роля за ролята на (бай Кольо „Куция Бил“) във филма Аз, Графинята (Карлово, 1989)
 I и II награда от Национални прегледи на българската драма и театър
 I награда – Витягайченко в „Конармия“
 II награда – Кацул в „Старчето и стрелата“
 Награди на САБ за най-добър актьор за 2000 г. за (Жуков) в „Руска народна поща“.

Като озвучаващ актьор

Филмография

Източници

Външни препратки 

  
  Вълчо Камарашев в КиноПоиск
  Вълчо Камарашев в Кино-Театр
 Реклама на шпек Перелик с участието на Вълчо Камарашев, VBox7, качено на 8 ноември 2008

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на Икар
Заслужили артисти (България)
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени във Видин
Починали в София